Mainvilliers puede referirse a: 

 Mainvilliers, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Mainvilliers, comuna francesa situada en Loiret.